Vina kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Mba (vattendrag i Kamerun, Norra regionen), 
 Vina (vattendrag i Kamerun, Adamaouaregionen, lat 6,63, long 13,40), 
 Vina (departement), Adamaouaregionen,

Nigeria 

 Vina (vattendrag i Nigeria), Borno,

USA 

 Vina (ort i USA, Alabama), Franklin County, 
 Vina (ort i USA, Kalifornien), Tehama County, 

Robotskapade Kamerunförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar